Das Wort Edelstein steht für:

 einen Schmuckstein
 eine Wappenfigur (spezielle Ausführung der Raute)
 die Burg Edelštejn
 die Porzellanfabrik Edelstein
 eine Heftromanreihe, siehe Edelstein-Roman
 Edelstein (Illinois), einen Ort im Peoria County, Illinois, Vereinigte Staaten
 Satz von Edelstein, Lehrsatz des mathematischen Teilgebiets der Funktionalanalysis
 Edelstein, Titel der mittelhochdeutschen Fabelsammlung von Ulrich Boner (14. Jh.)

Edelstein ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Edelstein (1903–1944), Zionist und Judenältester im Ghetto Theresienstadt
 Jakow Samoilowitsch Edelstein (1869–1952), russisch-sowjetischer Geologe, Geomorphologe und Hochschullehrer
 Juli-Joel Edelstein (* 1958), israelischer Politiker
 Julius Edelstein (1882–1941), deutscher Unternehmer und Gründer der Porzellanfabrik Edelstein
 Irina Lein-Edelstein (1943–2018), russisch-deutsche Pianistin und Klavierprofessorin
 Leah Edelstein-Keshet, israelisch-kanadische Mathematikerin
 Lisa Edelstein (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin
 Ludwig Edelstein (1902–1965), deutsch-US-amerikanischer Altphilologe und Medizinhistoriker
 Morris Michael Edelstein (1888–1941), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Oscar Edelstein (* 1953), argentinischer Komponist und Musikpädagoge
 Victor Edelstein (* 1946), britischer Modeschöpfer
 Wolfgang Edelstein (1929–2020), deutscher Pädagoge und Bildungsforscher
 Ylfa Edelstein (* 1967), isländische Schauspielerin

Siehe auch:

 Adelstein